Takahasi Júki (1984), japán motorversenyző
 Takahasi Júki (1993), japán birkózó